Amhara peut désigner :
 amhara, un peuple éthiopien ;
 Amhara, une des régions administratives de l'Éthiopie ;
 Amhara, une province médiévale située dans l'actuelle région Amhara et l'ancienne province du Wollo ;
 Amhara, un genre d'opilions laniatores de la famille des Assamiidae.